Joe Hill (związkowiec)
 Joe Hill (pisarz)
 Joe Hill (dziennikarz)
 Joe Hill (film)